Hyalopsychella är ett släkte av nattsländor. Hyalopsychella ingår i familjen Dipseudopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Hyalopsychella